Татавикапа има више значења:

 Татавикапа (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Татавикапа (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику